Daling kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dalingjie, ort, Guizhou, 
 Daling (socken i Kina, Chongqing), 
 Daling (socken i Kina, Jiangsu), 

Robotskapade Kinaförgreningar